Флюгге — фамилия. Известные носители:

 Флюгге, Иоганнес (1775—1816) — немецкий ботаник и врач
 Флюгге, Карл (1847—1923) — немецкий микробиолог, гигиенист и эпидемиолог.

См. также 
 Флюгген, Гисберт (1811—1859) — немецкий художник.